Acremonium — рід грибів. Класифіковано у 1809 році.

Класифікація 
До роду Acremonium відносять 207 видів:

Примітки

Джерела 
 Link, H.F. 1809. Observationes in ordines plantarum naturales. Dissertatio I. Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin. 3(1):3-42 - P.15

Роди грибів